UNIMA steht für:

 Union Internationale de la Marionnette, internationale Puppenspielervereinigung
 Unión Nacional de Intérpretes de Marionetas, spanische Puppenspielervereinigung
 Universität von Malawi

UNIMA